Birkmaier ist der Ortsname von

 Birkmaier (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Birkmaier (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Familienname
 Anton Birkmaier (1869–1926), deutscher paläontologischer Zeichner

Siehe auch:
 Birkmeier
 Birkmeyer